Schnoor bezeichnet:

 Schnoor, ein Bremer Stadtviertel
 eine Straße in der Bremer Altstadt

Schnoor ist der Familienname folgender Personen:

 Benny Schnoor (1922–2003), dänischer Radrennfahrer
 Camille Schnoor (* 1986), deutsch-französische Opernsängerin (Sopran)
 Hans Schnoor (1893–1976), deutscher Musikwissenschaftler, Journalist und Musikkritiker
 Hans-Jürgen Schnoor (* 1946), deutscher Organist, Cembalist und Hochschullehrer in Lübeck; seit 1980 Leiter des Bachchors Neumünster
 Heinrich Christian Schnoor (* ca. 1760; † nach 1828), deutscher Komponist
 Herbert Schnoor (1927–2021), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Horst Schnoor (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Paul Schnoor (1891–?), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Ralf Schnoor (* 1961), deutscher Gastronom
 Stefan Schnoor (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Steffie Schnoor (* 1948), deutsche Pädagogin und Politikerin (CDU)
 Werner Schnoor (1909–1991), evangelischer Theologe und kirchlicher Publizist in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs

Siehe auch:
 Schnorr von Carolsfeld